Дудкино — деревня в Судиславском сельском поселении Судиславского района Костромской области России. Ранее входила в Фадеевский сельсовет.

География 
Деревня расположена у реки Андобы.

История 
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году деревня Дуткино относилась к 2 стану Буйского уезда Костромской губернии. В ней числилось 10 дворов, проживало 33 мужчины и 39 женщин.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне Дудкино проживало 69 человек (26 мужчин и 43 женщины).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году деревня Дудкино относилась к Троицкой волости Буйского уезда Костромской губернии и располагалась на торговой дороге Судиславль — Молвитино. По сведениям волостного правления за 1907 год в ней числилось 19 крестьянских дворов и 103 жителя. Основным занятием жителей был точильный и малярный промыслы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Судиславского района